

Astronomia 
 Argiope Linea – struttura della superficie di Europa

Mitologia 
 Argiope – personaggio della mitologia greca, ninfa del Parnaso, generò il cantore Tamiri
 Argiope – personaggio della mitologia greca, figlia di Teutrante e prima moglie di Telefo
 Argiope (o Telefassa) – personaggio della mitologia greca, moglie di Agenore, re di Tiro
 Argiope – personaggio della mitologia greca, ninfa della città degli Eleusi, moglie di Branco e madre di Cercione

Persone 
 Argiope - pseudonimo del musicista italiano Federico De Caroli

Zoologia 
 Argiope – genere di ragni della famiglia Araneidae